Augustus Keppel peut faire référence à :

 Augustus Keppel, 1er vicomte Keppel (1725-1786), Admiral de la Royal Navy
 Augustus Keppel Stephenson (1827-1904), Treasury Solicitor
 Augustus Keppel,  comte de Albemarle (1794-1851), député pour Arundel